Вуяново () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 64 человека (62 серба, 1 русский и 1 другой национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии